Praus ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Praus (* 1983), deutscher Kameramann
 Sebastian Praus (* 1980), deutscher Shorttracker